Президенти-Пруденти (порт. Presidente Prudente) — топоним.

 Президенти-Пруденти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Президенти-Пруденти (мезорегион) — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.  
 Президенти-Пруденти (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.